Élisabeth Charlotte av Orléans, född 13 september 1676 i Saint-Cloud, död 23 december 1744 i Commercy, var hertiginna av Lothringen, gift 1698 med hertig Leopold av Lothringen. Hon var regent av Lothringen, Bar och Teschen från 1729 till 1737 för sin son Frans av Lothringen och blev sedan vasall (prinsessa) av Commercy.

Biografi 
Hon var dotter till den franske prinsen hertig Filip I av Orléans och dennes gemål Elisabeth Charlotte av Pfalz. Hon var barnbarn till Ludvig XIII och brorsdotter till Ludvig XIV.

Élisabeth Charlotte beskrivs som lika bestämd och viljestark som sin mor och mottog äktenskapsförslag med Vilhelm III av England, Josef I (tysk-romersk kejsare), Frankrikes tronföljare Ludvig och dennes son hertigen av Burgund samt kungens illegitime son hertigen av Maine.

Hertiginna
Hennes äktenskap med Leopold av Lothringen arrangerades som en del av freden mellan Frankrike och Lothringen 1698. Det ansågs inte tillräckligt statusmässigt vid franska hovet, en del medlemmar av kungahuset närvarade vid vigseln i sorgdräkt och hennes mor kallade henne ett offer för kriget. Paret levde sedan i Luneville, Lothringens huvudstad. Relationen mellan Élisabeth Charlotte och Leopold blev lycklig ända fram till hans relation med Anne-Marguerite de Lignéville år 1708, och hon beskrivs också som en engagerad förälder. Hon gjorde ett statsbesök i Paris 1718 och närvarade vid Ludvig XV:s kröning 1722. Hon försökte 1725 få sin dotter Anne Charlotte utvald till kungens brud, men misslyckades.

Regeringstid
Vid makens död 1729 blev hon regent för sin son Frans, som levde i Wien. Frans återvände 1737 och avslutade då hennes regering, men avträdde samma år trots hennes protester hertigdömet till Frankrike. Hon var starkt emot detta steg. Elisabeth Charlotte bosatte sig då på ett slott utanför staden Commercy i Lothringen, som gjordes till ett furstendöme åt henne under hennes pension.

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar 

Kvinnliga regenter under 1700-talet
Franska hertiginnor
Personer i Frankrike under 1700-talet
Personer från Saint-Cloud
Födda 1676
Avlidna 1744
Kvinnor